Осетія — територія на Північному Кавказі переважно населена осетинами
 Північна Осетія — суб'єкт Російської Федерації, входить до складу Південного федерального округу.
 Південна Осетія — невизнане державне утворення, де-юре у складі Грузії.